Футболист года в Уэльсе — ежегодная награда, которая с 1993 года вручается под эгидой Футбольной ассоциации Уэльса. Первым обладателем награды стал Марк Хьюз из «Манчестер Юнайтед». Рекордсменом по числу наград является Гарет Бейл, который шесть раз признавался лучшим валлийским футболистом. Четыре футболиста получали приз дважды: Марк Хьюз, Райан Гиггз, Джон Хартсон и Саймон Дэвис. Примечательно, что награду ни разу не получал представитель чемпионата Уэльса.

Победители

Примечания 

Футболисты Уэльса
Футбольные награды